Allan Joensen (1974) – ex calciatore faroese
Djóni Joensen (1972) – ex calciatore faroese
Heri Joensen (1973) – chitarrista faroese
Janus Joensen (1981) – ex calciatore faroese
Jóhannis Joensen (1970) – ex calciatore faroese
Kristian Joensen (1992) – calciatore faroese
Maria Louise Joensen, nota con il nome d'arte di Aura Dione (1985) – cantautrice danese
Pál Joensen (1990) – nuotatore faroese
Páll Joensen (1986) – ex calciatore faroese
Pól Joensen (1967) – ex calciatore faroese
René Joensen (1993) – calciatore faroese
Sámal Joensen (1975) – ex calciatore faroese
Sunvard Joensen (1978) – ex calciatore faroese